Il doppio del torneo di tennis Copa Petrobras Paraguay 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alejandro Fabbri e Leonardo Mayer che hanno battuto in finale Martín García e Mariano Hood 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Brian Dabul /  Luis Horna (semifinali)
 Diego Hartfield /  Sebastián Prieto (semifinali)

 Martín García /  Mariano Hood (finale)
 Alejandro Fabbri /  Leonardo Mayer (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Paraguay 2008